Ергенинский ( — синий родник) — посёлок в Кетченеровском районе Калмыкии, административный центр Ергенинского сельского муниципального образования.

Население —  человек ()

История 
Поселение в урочище Кёке-Булук возникло ещё в XIX веке. Уже в 1885 году здесь была открыта Кёк-Булукская Абганеровская церковно-приходская школа. Оседлый посёлок возник вокруг школы в 1921—1922 годах. В 1930 году здесь был создан колхоз «Сян-Эклц», переименованный в 1937 году колхоз им. Карла Маркса.

После депортации калмыков в 1944 году посёлок был включен в состав Астраханской области, колхоз расформировали, поселок переименовали в «Ергенинский» и на его базе создали совхоз с таким же названием.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов после восстановления калмыцкой автономии стали возвращаться калмыки из ссылки, построено типовое здание сельской больницы. В 1969 году Ергенинская школа стала средней.

В 2011 году посёлок был газифицирован.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположен в пределах Ергениской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, на высоте 41 м над уровнем моря. Рельеф местности равнинный. Общий уклон местности — с севера на юг. Посёлок расположен на правом берегу реки Кёке-Булук. В границах посёлка имеются выходы на поверхность грунтовых вод.

По автомобильной дороге расстояние до столицы Калмыкии города Элиста составляет 94 км, до районного центра посёлка Кетченеры — 28 км. Ближайший населённый пункт — посёлок Годжур, расположенный в 15 км к югу от Ергенинского. Посёлок пересекает федеральная автодорога  Волгоград — Элиста.

Согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера посёлок находится в зоне семиаридного климата (Bsk). В окрестностях посёлка распространены светлокаштановые почвы различного гранулометрического состава в комплексе с солонцами.

В посёлке, как и на всей территории Калмыкии, действует московское время.

Население 
В конце 1980-х согласно топографической карте 1989 года в селе проживало около 1100 жителей.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли калмыки (88 %).

Социальная инфраструктура 
В посёлке имеется несколько магазинов, предприятий общественного питания, гостиница, сельский клуб и библиотека. Медицинское обслуживание жителей посёлка обеспечивают офис врача общей практики Кетченеровской центральной районной больницы. Ближайшее отделение скорой медицинской помощи расположено в Кетченерах. Среднее образование жители посёлка получают в Ергенинской средней общеобразовательной школе, действует филиал детской школы искусств.

Палеогенетика 
 Для двух представителей катакомбной культуры эпохи средней бронзы (XXV—XXIII века до н. э.) из курганов Ергенинской курганной группы близ посёлка Ергенинский анализ STR  показал, что обе особи принадлежали к Y-хромосомной гаплогруппе R1b-M343. Анализ вариации митохондриальной ДНК показал, что образец K2P1 имел митохондриальную гаплогруппу H, а образец К4P5 — митохондриальную гаплогруппу N.

Достопримечательности 
 Ступа Просветления. Открыта 26 мая 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Тэло Тулку Ринпоче освятил ступу Просветления в поселке Ергенинский

Населённые пункты Кетченеровского района
Переименованные населённые пункты России